Harakiri — третій студійний альбом вірмено-американського співака, лідера гурту «System Of A Down» Сержа Танкяна. Альбом був випущений 10 липня 2012.

Список треків 
Всі пісні написані та скомпоновані Сержем Танкяном, за винятком зазначених.

Примітки 

Альбоми Сержа Танкяна
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2012
Рок-альбоми